(1646–1714) – biskup Ely
 John Moore (1761–1809) – generał brytyjski
  (1923–2016) – amerykański matematyk
  (ur. 1933) – brytyjski narciarz, olimpijczyk
  (ur. 1936) – australijski polityk, wieloletni poseł z okręgu Ryan
 John Moore (brytyjski polityk) (1937–2019) – brytyjski polityk
  (ur. 1942) – biskup katolicki
 John Moore (ur. 1970) – reżyser
 John Moore (ur. 1959) – pisarz amerykański
  (ur. 1990) – hokeista amerykański